Па́бло Репе́тто (; ) — уругвайский футболист и футбольный тренер.

Биография 
Воспитанник футбольных школ «Уондерерс» и «Расинга» из Монтевидео, но на профессиональном уровне дебютировал в составе «Феникса». Завершил карьеру футболиста в возрасте 26 лет из-за серьёзной травмы большеберцовой и малоберцовой костей.

Тренерскую карьеру начал в «Фениксе» в 2007 году. В 2008—2010 годах тренировал «Серро» и боливийский «Блуминг», а в 2010 году возглавил «Дефенсор Спортинг». Выиграл с «фиолетовыми» Апертуру 2010 года, но в матче за чемпионский титул уступил с минимальным счётом 0:1 победителю Клаусуры «Насьоналю», который и стал чемпионом.

В 2012 году возглавил клуб «Индепендьенте Хосе Теран», выступавший в элите эквадорского футбола лишь с 2010 года. В 2014 году клуб сменил название на «Индепендьенте дель Валье». Репетто стал одним из идеологов политики клуба по привлечению, во-первых, собственных воспитанников в состав команды (в академии проходит обучение 120 юных футболистов), во-вторых, предоставления шанса тем игрокам, которых «списали» в больших клубах Эквадора. Кроме того, при Репетто в команду пришли известные ему по предыдущей работе трое уругвайских футболистов на ключевые позиции в линии полузащиты и защиты — кроме них в составе больше нет ни одного легионера.

В 2013 году «Индепендьенте Хосе Теран» впервые в своей истории стал вице-чемпионом Эквадора. В 2014 и 2015 годах команда из Сангольки занимала третье место. Наиболее успешным для клуба стал 2016 год, когда «Индепендьенте дель Валье» сумел дойти до финала Кубка Либертадорес, пройдя в плей-офф такие опытные команды, как «Ривер Плейт» (1/8 финала, победитель розыгрыша 2015 года), УНАМ Пумас (1/4 финала). В полуфинальном противостоянии команда обыграла шестикратного обладателя трофея «Боку Хуниорс». В финале «Индепендьенте» уступил колумбийскому «Атлетико Насьоналю».

После финала Репетто уехал работать ОАЭ. В январе 2017 года асунсьонская «Олимпия» объявила о назначении Репетто на должность главного тренера.

Со второй половины 2017 года Репетто тренировал ЛДУ Кито. Привёл команду к победе в чемпионате Эквадора 2018 года — впервые за последние восемь лет.

У Репетто трое детей, старший — гражданин Уругвая, двое младших родились уже в Эквадоре.

Тренерские достижения 
  Вице-чемпион Уругвая (1): 2010/11
  Чемпион Эквадора (1): 2018
  Вице-чемпион Эквадора (1): 2013
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Бани Яс»
Тренеры ФК «Блуминг»
Тренеры ФК «Дефенсор Спортинг»
Тренеры ФК «Индепендьенте дель Валье»
Тренеры ФК ЛДУ Кито
Тренеры ФК «Насьональ» Монтевидео
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон
Тренеры ФК «Серро»
Тренеры ФК «Феникс» Монтевидео